ENQ steht für:
 Soto Cano Air Base (IATA-Code), Flughafen bei Ciudad de Comayagua, Honduras
 , siehe Steuerzeichen #C0-Steuerzeichen

enq steht für:
 Enga (Sprache) (ISO-639-3-Code), Papuasprache in der Enga Province von Papua-Neuguinea

Abkürzung